Рашковский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев. Известные носители:

 Рашковский, Александр Львович (род. 1946) — краевед и архивист, руководитель клуба «Вятские книголюбы».
 Рашковский, Григорий Львович (1896—1864) — артист цирка (эксцентрик-куплетист).
 Рашковский, Евгений Борисович (род. 1940) — советский и российский востоковед, религиовед, переводчик, историк.
 Рашковский, Илья Григорьевич (род. 1984) — российский и французский пианист.
 Рашковский, Леонид (Наум) Семёнович (1937—1994) — русский советский поэт и переводчик.
 Рашковский, Натан (Нусим) Соломонович (1860—1940) — русский публицист, очеркист, издатель.
 Рашковский, Нухим Николаевич (1946—2023) — советский и российский шахматист, гроссмейстер.

 Рашковская, Августа Натановна (Августина Нусимовна, Августа-Тереза, псевдоним Астико, 1898—1988) — литературный критик, литературовед.